Warsaw Shore: Ekipa z Warszawy – polski program typu reality show emitowany na antenie MTV Polska od 10 listopada 2013, oparty na amerykańskim formacie Ekipa z New Jersey.

Charakterystyka programu 
Bohaterami Warsaw Shore są „zwykli ludzie”, których łączy zamiłowanie do imprez. W castingu wyłoniono cztery dziewczyny i czterech chłopaków, którzy tworzą 8-osobową grupę zwaną Ekipa z Warszawy. Od 12. odcinka 3. serii liczba uczestników zwiększa się. W trakcie programu uczestnicy mieszkają razem, a ich codzienne perypetie – przede wszystkim seks i suto zakrapiane alkoholem wspólne imprezy – obserwowane są przez kamery.

Uczestnicy 

  = Główny
  = Gość
  = Boss
  = Nie występuje

Spis serii

Spin-offy 
Podczas przerwy między sezonami emitowane były spin-offy każdej serii.

Warsaw Shore: Oglądaj z Trybsonami – pierwszy spin-off programu. W nim, uczestnicy pierwszego sezonu - Eliza oraz Paweł „Trybson” oglądają i komentują odcinki 3. sezonu. Do każdego odcinka zapraszają uczestników obecnej i poprzednich edycji.

Warsaw Shore: Oglądaj z dziewczynami – drugi spin-off programu. Uczestniczki wszystkich edycji – Klaudia, Magda, Ania „Mała” oraz Ewelina zapraszają do programu gości, oglądają i komentują odcinki 4. sezonu.

Warsaw Shore: Oglądaj z ekipą – trzeci spin-off programu. Uczestnicy 5. sezonu oglądają i komentują wszystkie odcinki 5. sezonu, zapraszając na swoją kanapę gości.

Cała prawda o Warsaw Shore – czwarty spin-off programu. Uczestnicy sezonów 1–5 ujawniają dotąd nieznane tajemnice z programu. Każdy odcinek jest na inny temat.

Warsaw Shore Bar – piąty spin-off programu. Uczestnicy 10. sezonu pracują za barem, prowadzone są wywiady z uczestnikami z poprzednich edycji programu.

Warsaw Shore: Oglądaj z legendami – uczestnicy, którzy odeszli już z ekipy, ale w poprzednich sezonach byli najbardziej rozpoznawalnymi twarzami programu i zaskarbili sobie sympatię widzów, spotykają się wspólnie żeby powspominać swoje przygody. Legendy, które wspólnie zasiadają na kanapie, to: Mała Ania, Klaudia, Alan, Ptyś, Pedro, W.G. oraz Stifler.

Kontrowersje 
Program niejednokrotnie był krytykowany w mediach. Dyrektor programowy Polcast Television określił show mianem „najniższej formy sztuki telewizyjnej”, a dziennikarka Karolina Korwin-Piotrowska nazwała go „prymitywnym programem”. Producentom zarzuca się promocję prymitywnej rozrywki, nieumiarkowania w piciu alkoholu oraz przygodnego seksu.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Programy typu reality show